

Persone 
Daniel Boone – pioniere americano.
Daniel Boone (nato nel 1942) – musicista pop inglese.
 Dan Boone (1896-1968) – giocatore della Major League Baseball.
 Danny Boone (1954) – giocatore della Major League Baseball.
 Daniel Boone – membro del Parlamento britannico.

Cinema
Daniel Boone – cortometraggio muto statunitense del 1907 diretto da Wallace McCutcheon e da Edwin S. Porter.
Daniel Boone – cortometraggio muto statunitense del 1923 diretto da Claude Mitchell.
I diavoli rossi (Daniel Boone) – film statunitense del 1936 diretto da David Howard.

Televisione
Daniel Boone – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1964 al 1970.
Daniel Boone – film per la televisione statunitense del 1981 diretto da Geoff Collins.

Altro 
 Daniel Boone National Forest – foresta nazionale nel Kentucky.
 Daniel Boone Arboretum – arboreto del Tennessee.
 Daniel Boone Bridge – ponte che attraversa il fiume Missouri.
USS Daniel Boone – nave della Marina degli Stati Uniti.